Chautard ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Baptiste Chautard OSCO (1858–1935), französischer römisch-katholischer Theologe, Ordenspriester und Abt aus dem Orden der Trappisten